Высочина:
 Высочина — край в Чехии.
 «Высочина» —  чешский футбольный клуб из Йиглавы.
 «Высочина» — популярная твердокопченая колбаса.